Résultats détaillés de l’édition 1964 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 4 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs 

Résultats détaillés de l'édition 1964 du championnat de tennis d'Australie.

Simple dames

Têtes de série 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
14 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1964
Compétition de tennis à Brisbane
Sport en janvier 1964